Mythologie
 Triton (mythologie), een godheid uit de Griekse mythologie
 Triton (fabeldier), een klassiek fabeldier

Plaatsen
 Triton (maan), een maan van de planeet Neptunus
 Triton (meer), een meer in Noord-Afrika
 Triton (Canada), een gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador 
 Tritonbaai, een baai aan de zuidkust van Nieuw-Guinea
 Triton Island, naam van verschillende eilanden

Voertuigen
 Triton (motorfiets), een motorfiets die uit twee verschillende merken is samengesteld
 Triton (korvet), een korvet, bekend van Expeditie naar Nieuw-Guinea in 1828

Fonteinen
 Fontana del Tritone; een fontein in de Italiaanse hoofdstad Rome
 Tritonenfontein, een fontein in de Tsjechische stad Olomouc

Andere
 Triton (kabel), een onderzeese kabel die tegen 2030 energie-eilanden zal verbinden
 Triton (chipset), een chipset van Intel
 Triton, een niet meer erkend salamandergeslacht; zie Watersalamanders
 U.S.R. Triton, een Utrechtse roeivereniging
 Korg Triton, een model van het synthesizermerk Korg
 De kern van tritium, een isotoop van waterstof